Les députés de la première législature du Landtag de Bade-Wurtemberg sont les députés du Landtag de Bade-Wurtemberg élus lors des   pour la période 1952-1956.

Il s'agit d'une Assemblée constituante chargée de rédiger la  nouvellement créé.

Liste des députés

Articles connexes 
 Élections législatives de 1952 dans le Bade-Wurtemberg
 Cabinet Maier
 Cabinet Müller I

01